Marino (makedonska: Марино) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Ilinden, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Skopje. Marino ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Marino är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Muratica,  meter över havet,  kilometer norr om Marino. Runt Marino är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Skopje,  kilometer väster om Marino. 

Trakten runt Marino består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ilinden (kommun)